Вильямартин-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 178 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Villamartín de Campos 
 Diputación de Palencia
 Censo provincial de Vivienda y Suelo
 Turismo en la Provincia de Palencia 
 Asociación de Alojamientos de Turismo Rural «Canal de Castilla — Camino de Santiago» 
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Муниципалитеты Паленсии